Теорема Кэли о числе деревьев — теорема, утверждающая, что число деревьев с  пронумерованными вершинами равно .

История 
Теорема названа в честь Артура Кэли, который доказал её в 1889 году.
Сам Кэли признавал, что то же утверждение было доказано раньше Карлом Борхардом и в эквивалентной формулировке ещё раньше в статье Джеймса Джозефа Сильвестра 1857 года.

В своей статье Кэли по сути доказывает более общее утверждение. Если раскрыть скобки выражения

то коэффициент при одночлене вида  будет равен числу деревьев, у которых степени вершин равны степеням переменных данного терма: .

Кэли подробно разбирает случай  и заявляет, что доказательство легко обобщается.

Формулировки 
Две эквивалентные формулировки:

Число различных деревьев на  вершинах, пронумерованных числами от  до , равно .

Число остовных деревьев в полном графе  равно .

Связанные утверждения 
Количество деревьев на  пронумерованных вершинах оказывается также равным числу разложений -цикла  в произведение  транспозиции.

Количество деревьев на  пронумерованных вершинах оказывается также равным числу (соответствующим образом нормированных) многочленов степени  с заданными  критическими значениями общего положения.
Наконец, это последнее является частным случаем топологической классификации  сферы Римана — тем самым, подсчёт числа деревьев оказывается частным случаем вычисления чисел Гурвица, соответствующим случаю накрывающей поверхности рода 0.

О доказательствах 
Формула Кэли немедленно следует из свойств кода Прюфера — способа однозначного кодирования -вершинного помеченного дерева упорядоченной последовательностью из  номеров его вершин.

Формула Кэли также легко выводится из матричной теоремы о деревьях.

Одно из доказательств строится на следующем соотношении 

на экспоненциальную производящую функцию 

где  обозначает число корневых деревьев на  данных вершинах. По теореме Лагранжа об обращении рядов, из этого соотношения следует, что . Последнее влечёт формулу Кэли поскольку для каждого остовного дерева есть ровно  способов выбрать корневую вершину.

Вариации и обобщения 
 Количество способов связывания графа, состоящего из  несвязных компонент, каждая размером  вершин, равно

Здесь   — общее количество вершин графа.
Если каждая компонента состоит из одной вершины , то , и формула дает исходное число Кэли .

Число остовных деревьев в полном двудольном  графе  равно 

 Матричная теорема о деревьях даёт выражение числа остовных деревьев графа как определитель лапласиана (матрицы Кирхгофа) графа.

Примечания

Литература 
 Ю. М. Бурман, записки курса «Критические значения многочленов»: , , , .
 М. Э. Казарян, записки курса «Геометрия, топология и комбинаторика разветвленных накрытий сферы».
 
 T. Ekedahl, S. Lando, M. Shapiro, A. Vainshtein. Hurwitz numbers and Hodge integrals.

К
Комбинаторика